SSG steht als Abkürzung für:

 Sächsischer Städte- und Gemeindetag e.V.
 Särskilda skyddsgruppen, Spezialeinheit der schwedischen Armee
 Scharfschützengewehr, siehe Steyr SSG 69
 Schweizerische Schleppschiffahrtsgenossenschaft
 Schweizerische Speisewagen-Gesellschaft
 Schulsportgemeinschaft, siehe Sport in der DDR
 Ship Submersible Guided Missile, siehe U-Boot mit Marschflugkörpern
 Sigmund-Schuckert-Gymnasium Nürnberg
 Sondersammelgebiete im deutschen Bibliothekswesen
 Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
 Static Site Generation, Statische (Web-)Seitengenerierung
 Stereosichtgerät, eine Anzeige der Beziehung beider Kanäle eines Stereosignals, siehe Korrelationsgradmesser
 Steuben-Schurz-Gesellschaft
 Swoboda Seilbahnbau GmbH in Oberweis, Österreich, siehe Carvatech
 Flughafen Malabo in Äquatorialguinea (IATA-Code)
 Sophie-Scholl-Gymnasium Itzehoe

Vereine:
 SSG 09 Bergisch Gladbach, siehe SV Bergisch Gladbach 09
 SSG Humboldt zu Berlin
 SSG 81 Erlangen
 SSG Leipzig
 SSG Blista Marburg
 SSG Saar Max Ritter

Abkürzung